Attu kan syfta på:

Geografi
 Attu – en by på Grönland
 Attu, Alaska – en ö i Alaska
 Attu, Pargas – en ö i Finland

Se även
 Slaget om Attu – ett slag under andra världskriget i Alaska